Nieuwesluis ist

ein Dorf in der niederländischen Gemeine Anna Paulowna, siehe Nieuwesluis (Anna Paulowna)
eine ehemalige  Bauerschaft in der niederländischen Gemeinde Bernisse, siehe Nieuwesluis (Heenvliet)
eine Bauerschaft in der niederländischen Gemeinde Sluis, siehe Nieuwesluis (Breskens)

Siehe auch
Nieuwe Sluis, ein denkmalgeschützter Leuchtturm rund drei Kilometer westlich von Breskens in der niederländischen Provinz Zeeland